Goldshöfer Sande steht für:

 Goldshöfer Sande (Geologie), altpleistozäne Sand- und Kiesablagerungen
 Goldshöfer Sande (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Ostalbkreis in Baden-Württemberg